Die 4. Jugend-Weltmeisterschaft fand vom 16. bis zum 31. August 1991 in Italien, erstmals als U-17-Fußball-Weltmeisterschaft statt. Titelverteidiger war die Nationalmannschaft von Saudi-Arabien, die sich für dieses Turnier jedoch nicht qualifizieren konnte. Neuer Titelträger war die Nationalmannschaft von Ghana.

Die Auswahl des DFB konnte sich für das Turnier qualifizieren. Nach überstandener Vorrunde scheiterte sie jedoch im Viertelfinale am späteren Finalisten Spanien.

Spielorte 
Alle Spiele fanden in sechs Orten der italienischen Region Toskana in statt:

 Montecatini: Eröffnungsspiel (Gruppe A), 1 Viertelfinale und das Spiel um Platz 3 
 Viareggio: 5 Vorrundenspiele (Gruppe A), 1 Viertelfinale und 1 Halbfinale 
Carrara: 6 Vorrundenspiele (Gruppe B) und 1 Viertelfinale
Massa: 6 Vorrundenspiele (Gruppe C) und 1 Halbfinale
Livorno: 6 Vorrundenspiele (Gruppe D) und 1 Viertelfinale
Florenz: Endspiel

Teilnehmer 

 Trainer: Fritz Bischoff

Modus 
 Die Vorrunde wird in vier Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt.
 Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale.
 Ab dem Viertelfinale wird im K.-o.-System weitergespielt.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der U-17-WM 1991 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Offizielle Seite des FIFA-Wettbewerbs

1991
Fußballveranstaltung 1991
Fußball (Italien)
Sportveranstaltung in Italien